Вајтенхаген може бити:

 Вајтенхаген (Северна Западна Померанија), општина у округу Нордфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Вајтенхаген (Источна Западна Померанија), општина у округу Остфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.